

Biografia 
Giorgio I era figlio di Lev, principe di Galizia (1269-1301) e Costanza di Ungheria, figlia del re Bela IV e Maria Laskarina.

Si sposò tre volte. La sua prima moglie fu Jaroslavna di Tver (morta ca. 1286). La seconda Eufemia di Cuiavia (morta il 18 marzo 1308), figlia di Casimiro I di Cuiavia, che a sua volta era il figlio di Corrado di Masovia, Cuiavia, Lancica, e Siradia.

Discendenza

Figli 
 Michele (1283–1286) (dal primo matrimonio)
 Andrea di Galizia, principe di Galizia-Volinia (1308–1323)
 Leone II, principe di Lutsk (1308–1323)

Figlie 
 Maria, principessa di Galizia-Lviv, (morta 11 gennaio 1341). Sposata a Trojden I di Masovia
 Anastasia (morta 1364–1365). Sposata ad Alessandro I di Tver' (morto 1339)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Worldroots (Nota: Tutti i nomi indicati in tedesco)

Principi di Galizia-Volinia